Tim Persson, född 1991, är en svensk bandyspelare. Han representerar Villa Lidköping BK sedan 2011-12.

Tim Persson gjorde sin debut för moderklubben Vetlanda BK redan som 15-åring
2009-10 vann han junior-VM guld och blev utsedd till turneringens bästa anfallare

Efter säsongen 2010-11 så lämnade han Vetlanda BK för Villa Lidköping.

Första säsongen i Villa Lidköping fick han spela U23-VM och den 25 mars 2012 fick han spela sin första SM-final i bandy när Villa förlorade mot Sandviken med 6-5.

2013 skrev han på ett nytt tvåårskontrakt med Villa Lidköping

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Födda 1991
Levande personer
Män